Cooke ist ein Familienname aus dem englischsprachigen Raum.

Namensträger

A 
 Alan Cooke (* 1966), englischer Tischtennisspieler
 Alec Cooke, Baron Cooke of Islandreagh (1920–2007), britischer Politiker
 Alistair Cooke (1908–2004), britisch-US-amerikanischer Journalist
 Alistair Cooke, Baron Lexden (* 1945), britischer Historiker und Politiker (Conservative Party)

 Arnold Cooke (1906–2005), britischer Komponist

B 
 Baden Cooke (* 1978), australischer Radrennfahrer
 Barrie Cooke (* 1931), irischer Maler
 Bates Cooke (1787–1841), US-amerikanischer Politiker
 Ben Cooke (* 1974), englischer Stuntman und Schauspieler
 Beth Cooke (* 1982), britische Schauspielerin

C 
 Carol Cooke (* 1961), australische Behindertensportlerin
 Cecil Cooke (1923–1983), bahamaischer Regattasegler und Olympiasieger

 Charles Montague Cooke junior (1874–1948), US-amerikanischer Zoologe
 Charlie Cooke (* 1942), schottischer Fußballspieler und -trainer

 Cody Cooke (* 1993), englischer Fußballspieler

D 
 Darwyn Cooke (1962–2016), kanadischer Comicautor und -zeichner
 Dave Cooke (* 1952), kanadischer Politiker
 David Cooke († 2014), britischer Konteradmiral
 Deryck Cooke (1919–1976), britischer Musikwissenschaftler
 Dominic Cooke (* 1966), britischer Theater- und Filmregisseur

E 
 Edmund F. Cooke (1885–1967), US-amerikanischer Politiker
 Edna Gallmon Cooke (1917–1967), US-amerikanische Gospelsängerin und Songwriterin

 Edwin N. Cooke (1810–1879), US-amerikanischer Geschäftsmann und Politiker
 Eleutheros Cooke (1787–1864), US-amerikanischer Politiker
 Elizabeth Cooke (1528–1609), eine englische Adlige am Hof von Königin Elisabeth I.
 Elisha Cooke (1637–1715), US-amerikanischer Politiker
 Emer Cooke, irische Pharmazeutin, Direktorin der Europäischen Arzneimittel-Agentur
 Emma Cooke (1884–1929), US-amerikanische Bogenschützin

F 
 Francis Judd Cooke (1910–1995), US-amerikanischer Komponist, Organist, Pianist, Cellist, Dirigent und Musikpädagoge

G 
 Garth Cooke (* 1977), kanadischer Rugby-Union-Spieler

 Graham Cooke (1912–1996), australischer Rugby-Union-Spieler
 Gregory Cooke (* 1966), britischer Schauspieler, Regisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Greville Cooke (1894–1992), britischer Komponist und Musikpädagoge

H 
 Hannah Cooke (* 1986), deutsche zeitgenössische Künstlerin
 Heather Cooke (* 1988), philippinisch-amerikanische Fußballspielerin
 Henry D. Cooke (1825–1881), US-amerikanischer Politiker
 Hope Cooke (* 1940), Königin von Sikkim
 Howard Cooke (1915–2014), Generalgouverneur von Jamaika

I

J 
 J. Barry Cooke (1915–2005), US-amerikanischer Bauingenieur
 Jack Kent Cooke (1912–1997), kanadischer Medienunternehmer
 Jacob E. Cooke (1924–2011), US-amerikanischer Historiker

 Janet Cooke (* 1954), US-amerikanische Journalistin
 Jay Cooke (1821–1905), US-amerikanischer Unternehmer
 Jennifer Cooke, US-amerikanische Schauspielerin

 Josiah Parsons Cooke (1827–1894), US-amerikanischer Chemiker
 Joseph Platt Cooke (1730–1816), US-amerikanischer Politiker

K 
 Keith Cooke, US-amerikanischer Schauspieler

L 
 Lorrin A. Cooke (1831–1902), US-amerikanischer Politiker

M 
 Malcolm Cooke (1929–2008), britischer Filmeditor

 Mordecai Cubitt Cooke (1825–1914), britischer Mykologe

N 
 Nicholas Cooke (1717–1782), US-amerikanischer Politiker
 Nicole Cooke (* 1983), britische Radrennfahrerin

O 
 Olivia Cooke (* 1993), britische Schauspielerin

P 
 Philip St. George Cooke, US-amerikanischer General

R 
 Ralph Kent-Cooke (1937–1995), US-amerikanischer Autorennfahrer und Rennstallbesitzer
 

 Rose Terry Cooke (1827–1892), US-amerikanische Schriftstellerin
 Rupert Croft-Cooke (1903–1979), britischer Schriftsteller

S 
 Sam Cooke (1931–1964), US-amerikanischer Sänger und Texter
 Sarah Palfrey Cooke (1912–1996), US-amerikanische Tennisspielerin

T 
 Terence Cooke (1921–1983), US-amerikanischer Geistlicher, Erzbischof von New York
 Terry Cooke (* 1976), englischer Fußballspieler

W

Siehe auch 
 Cook (Familienname)
 Coke

Einzelnachweise 

Familienname
Berufsname
Englischer Personenname